Wabash steht für:

 Wabash River, ein Zufluss des Ohio River
 Wabash Railroad, ehemalige US-amerikanische Bahngesellschaft
 (2453) Wabash, ein Asteroid
 Wabash National, US-amerikanischer Hersteller von Aufliegern

Wabash ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wabash (Arkansas)
 Wabash (Indiana)
 Wabash (Kentucky)
 Wabash (Nebraska)
 Wabash (Ohio)
 Wabash (Washington)
 Wabash Shores (Indiana)